Imię to nosiło trzech przedstawicieli rodu Raczyńskich:
 Edward Raczyński (1786-1845) – polityk, mecenas sztuki, filantrop
 Edward Aleksander Raczyński (1847-1926) – wnuk Edwarda, kolekcjoner dzieł sztuki, twórca rogalińskiej galerii Raczyńskich
 Edward Bernard Raczyński (1891-1993) – syn Edwarda Aleksandra, prezydent RP